Антофага́ста:

 Антофагаста — область на севере Чили.
 Антофагаста — провинция в Чили в составе области Антофагаста. 
 Антофагаста — город в Чили, крупный порт.
 Антофагаста — футбольный клуб из одноимённого города.